Washington Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen SportMaster Sport Surfaces i William H.G. FitzGerald Tennis Center i Washington D.C., USA i perioden 1. - 7. august 2022. Det var den 53. udgave af Washington Open siden den første turnering i 1969. Turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500 og en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 250, og den afvikledes under navnet Citi Open på grund af et sponsorat fra banken Citi.

Nick Kyrgios blev den første spiller i turneringens historie, som vandt både herresingle- og herredoubletitlen i samme sæson. I singlerækken tabte Kyrgios ikke et serveparti hele ugen, og i finalen besejrede han Yoshihito Nishioka med 6-4, 6-3. Dermed opnåede han sin første turneringssejr i herresingle, siden han i 2019 vandt Washington Open for første gang, og vandt sin syvende singletitel i karrieren på ATP Tour. Det var endvidere anden turnering i træk, han var i finalen, idet han også var i Wimbledon-finalen nogle uger tidligere. I doubleturneringen stillede han op sammen med Jack Sock, og den australsk-amerikanske duo vandt deres anden ATP-titel som makkere, da de i finalen vandt over Ivan Dodig og Austin Krajicek med 7-5, 6-4. Sejren var Kyrgios' fjerde doubletitel på ATP Tour, mens Jack Sock vandt sin 17. doubleturnering på ATP-niveau.

Damesinglefinalen var et opgør mellem to spillere, der begge var i sin første WTA-finale i 2022, og sejren gik til Ljudmila Samsonova, der i finalen vandt over Kaia Kanepi med 4-6, 6-3, 6-3. Dermed vandt Samsonova sin anden singletitel på WTA Tour, efter at hun i Berlin i 2021 vandt sin første titel som kvalifikant.

Damedoubletitlen blev vundet af førsteseedede Jessica Pegula og Erin Routliffe, som i finalen besejrede fjerdeseedede Anna Kalinskaja og Catherine McNally med 6-3, 5-7. [12-10] efter at have afværget en matchbold ved stillingen 8-9 i match tiebreaken. Pegula vandt sin tredje WTA-titel i double, mens Routliffe vandt sin anden doubletitel på WTA Tour.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 2.205.035, fordelt på $ 1.953.285 i herrernes rækker og $ 251.750 i kvindernes rækker. Præmierne fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 48 spillere, der fordelte sig på:
 38 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 20. juni 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Fire par spillede i kvalifikationen om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 24 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 4. juli 2022 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Damedouble 

Turneringen i damedouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Citi Open  
 ATP Tour - Washington 2022 - Results 
 WTA - Washington 2022 - Draws

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022